Artur Majewski (ur. 1 stycznia 1977) – były polski piłkarz, grający na pozycji napastnika.

Kariera 
Jest wychowankiem Olimpii Poznań. W seniorskiej kadrze tego klubu zadebiutował w sezonie 1992/1993, w przegranym 1:7 meczu z ŁKS Łódź. W Olimpii grał do 1995 roku, rozgrywając w barwach tego klubu 17 spotkań w pierwszej lidze i strzelając jednego gola. Na sezon 1997/1998 przeniósł się do Aluminium Konin, gdzie zagrał w 14 meczach i zdobył jedną bramkę. Następnie był zawodnikiem Astry Krotoszyn, a w 1999 roku wrócił do Aluminium, chociaż w sezonie 1999/2000 nie grał w pierwszym zespole (wówczas KP Konin). Piłkarzem Aluminium był do 2004 roku, po czym został zawodnikiem grającego w niższych ligach norweskich Rakkestad IF. Karierę zakończył w tym klubie w 2016 roku.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Polscy piłkarze
Piłkarze Olimpii Poznań
Piłkarze Warty Poznań
Piłkarze Górnika Konin
Piłkarze Astry Krotoszyn
Urodzeni w 1977